Дамье — фамилия:

 Дамье, Вадим Валерьевич (род. 1959) — советский и российский историк.
 Дамье, Николай Григорьевич (1897—1983) — советский врач, основоположник детской травматологии.